Шанги́н — русская фамилия.

Известные носители 
 Шангин, Александр Петрович (1787—1812) — русский геолог, сын Петра Шангина.
 Шангин, Борис Григорьевич (1910—1983) — советский партизан. Почётный гражданин Кривого Рога.
 Шангин, Георгий Андреевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Игнатий (Шангин) (Иван Андреевич Шангин; ум. 1718) — епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и Козловский.
 Шангин, Игорь Антонович (1889—1938) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.
 Шангин Михаил Степанович (род. 1929) — советский писатель.
 Шангин, Мстислав Антонинович (1896—1942) — советский византинист.
 Шангин, Никита Генович (род. 1952) — российский архитектор, участник телеигры «Что? Где? Когда?».
 Шангин, Пётр Иванович (1741—1816) — русский геолог и ботаник.
 Шангин-Березовский, Ген Никифорович (1930—1992) — советский учёный-биолог, бард.
 Шангина, Изабелла Иосифовна — советский и российский этнограф, доктор исторических наук.

Примечания

См. также 
 Шангина
 Маяк Шангина